André Demaison (1883-1956), écrivain français ;
François-Xavier Demaison (né en 1973), acteur et humoriste français ;
Louis Joseph Demaison-Henriot (1796-1856), homme politique français ;
Laurence Demaison (née en 1965), photographe et artiste plasticienne française ;
Yannick Demaison, chanteur français, membre du groupe Quidam ;
François-Xavier Demaison, directeur technique de l’écurie Williams F1 Team, ancien directeur technique Volkswagen Motorsport, concepteur de la Polo R WRC.

Voir aussi
René Desmaison (1930-2007), alpiniste français ;
.